Il singolare del torneo di tennis Baltimore Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Harold Solomon che ha battuto in finale Tim Gullikson 7-6, 6-0.

Teste di serie 

 Harold Solomon (campione)
 Brian Gottfried (semifinali)
 Tim Gullikson (finale)
 Marty Riessen (semifinali)

 Tom Gorman (secondo turno)
 Brian Teacher (quarti di finale)
 Geoff Masters (secondo turno)
 Chris Lewis (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Baltimore Open 1980